Varain ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Varain (1888–1967), preußischer Offizier, Landrat und Regierungspräsident
 Heinz Josef Varain (1925–2011), deutscher Politikwissenschaftler